K68 ou K.68 peut faire référence à :
 Sonate d'église n° 2 (K.68), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 68, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres